Neira puede referirse a:

Lugares 
 Neira, municipio del departamento de Caldas, Colombia.
 Neira, provincia del departamento de Boyacá, Colombia.
 Neira de Jusá, municipio de la provincia de Lugo, España.

Apellido 
 Neira, apellido:

Personajes 
 Jesús Neira, desambiguación.
 José Neira Gómez (n/d), político mexicano, fundador en 1906 del "Gran Círculo de Obreros Libres";
 Juan Ángel Neira (n/d), futbolista argentino
 Manuel Neira (n/d), futbolista chileno;
 Quique Neira (n/d), músico chileno;
 Xosé Neira Vilas (n/d), narrador, ensayista, periodista y poeta en lengua gallega;